Georgi Danailov – sceneggiatore bulgaro
 Mario Danailov – calciatore bulgaro, centrocampista
 Silvio Danailov – scacchista, imprenditore e dirigente sportivo bulgaro
 Stephan Danailov – politico e attore bulgaro